Crack-Up bezeichnet:

 Crack-Up (1936) US-amerikanischer Spielfilm von Malcolm St. Clair
 Crack-Up (1946) US-amerikanischer Spielfilm von Irving Reis
 Crack-Up (1969) US-amerikanischer Spielfilm von Michael Findlay